Pricop ist der Familienname folgender Personen:

 Cosmin Pricop (* 1981), rumänisch-orthodoxer Priester und Dozent für orthodoxe Theologie
 Mitică Pricop (* 1977), rumänischer Kanute